Dit is de wereldranglijst van oktober 2002 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 oktober 2002.

Mannen 10